Munster (o Münster) puede referirse a los siguientes topónimos:

 Münster, ciudad distrito de la región de Renania del Norte-Westfalia (Alemania).
 Münster, villa del estado de Baja Sajonia (Alemania).
 Münster, municipio del estado de Baviera (Alemania).
 Münster-Dieburg, municipio del estado de Hesse (Alemania).
 Stuttgart-Münster, distrito de la ciudad de Stuttgart (Alemania).
 Münster, localidad del distrito de Kufstein, en el estado de Tirol (Austria).
 Munster, pueblo ubicado en el condado Lake, en el estado de Indiana (Estados Unidos).
 Munster, comuna del departamento de Alto Rin (Francia).
 Munster, comuna del departamento de Mosela (Francia).
 Munster, provincia de Irlanda.

Además, puede hacer referencia a:
 Munster Rugby, club de rugby profesional irlandés.
 El queso Munster, queso de denominación de origen, elaborado en Francia.
 The Munsters, serie estadounidense de televisión emitida ente 1964 y 1966.